Бекетовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Бекетовское сельское поселение — входит в Вожегодский район

Ульяновская область 
 Бекетовское сельское поселение — входит в Вешкаймский район